Michael Krings ist der Name folgender Personen:

* Michael Krings (Politiker) (1861–1939), deutscher Unternehmer und Politiker (Zentrum), MdR
 Michael Krings (Botaniker) (* 1968), deutscher Paläobotaniker